NHK Trophy 2003 — международный турнир по фигурному катанию, заключительный шестой этап серии Гран-при сезона 2003/04. Проходил с 26 по 30 ноября 2003 года в Асахикаве (Япония). Турнир был организован Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке Международного союза конькобежцев.

Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Спортсмены, набравшие по итогам двух этапов Гран-при наибольшее количество очков, прошли в финальный турнир серии.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду 
В качестве обязательного танца была предписана янки-полька ().

Примечания

Ссылки 

 
 Обзор соревнований на сайте Goldenskate.com
 Официальный сайт 

2003 год в фигурном катании
Асахикава
Фигурное катание в сезоне 2003/2004